Суперкубок Італії з футболу 1993 — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 21 серпня 1993 між чемпіоном Італії «Міланом» та володарем кубку «Торіно». «Мілан» переміг з рахунком 1-0 та здобув свій третій титул чемпіона.

Матч

Деталі

Посилання 
Фінали суперкубка Італії з футболу 

1993
Італія
Серпень 1993
1993 в італійському спорті